Офтальмозавр ( — глаз и  — ящер) — род ихтиозавров, обитавший в середине и в конце юрского периода (от 165 до 145 млн лет назад). Название дано из-за чрезвычайно больших глаз. Имел длину до 6 метров, челюсти были хорошо приспособлены для ловли моллюсков. Останки офтальмозавров находят в Европе (Великобритания, Россия), Северной Америке (США, Мексика) и Аргентине. Множество открытых особей всех возрастов делают офтальмозавра одним из самых хорошо изученных ихтиозавров.

Описание 

Как и все ихтиозавры, офтальмозавр был живородящим, самки родили своих детёнышей вперёд хвостом, чтобы избежать их утопления.

Тело офтальмозавра было подобно телу дельфина, с хвостом в форме полумесяца. Особенно примечательны глаза офтальмозавра, которые были около 10 см в диаметре, они были очень большие по отношению к телу. Глаза занимали почти всё пространство в черепе и были защищены кольцом из костяных пластин. Они, скорее всего, помогали сохранять форму глаза на большой глубине. Большой размер глаз позволял офтальмозаврам охотиться в темноте, когда добыча становилась более активной.

Расчёты показали, что офтальмозавры могли оставаться под водой до 20 минут. Офтальмозавры плавали под водой со скоростью более 7 км/ч и могли погружаться на глубину около 600 м. Причины для таких глубоких ныряний могли быть разными, одна из них — спасение от крупных хищников. В морях юрского периода доминирующими плотоядными были плиозавриды: плиозавры, лиоплевродоны, симолесты и другие, спасение от которых офтальмозавры могли найти на большой глубине. Однако большие глаза офтальмозавров наводят на мысль, что погружение в плохо освещённые воды было частью их обычного образа жизни, в ином случае их глаза напоминали бы глаза других ихтиозавров. В тёмных глубинах, куда почти не проникал свет, офтальмозавры могли охотиться на кальмаров и, таким образом, они сосуществовали с другими ихтиозаврами, основу рациона которых составляла рыба.

Виды 
 Ophthalmosaurus icenicus — типовой вид, описан британским палеонтологом Гарри Сили из морских отложений келловейского яруса окрестностей Питерборо в формации Оксфорд Клей (Oxford Clay Formation). Два экземпляра также найдены в позднеюрских слоях Мексики.
 O. natans — открыт Маршем и изначально выделен в отдельный род Sauranodon. Два экземпляра найдены в отложениях штата Вайоминг, чей возраст составляет 161,2—155,7 млн лет.
 O. monocharactus — известны останки двух особей из келловейско-титонских ярусов (164,7—145,5 млн лет назад) Аргентины и Великобритании. 
 O. undorensis — открыт и описан Владимиром Ефимовым в 1991 году из киммериджских отложений (155,7—150,8 млн лет назад) берегов Волги близ Ундор. Животное было активно плавающим хищником. 

В разное время также были описаны другие виды офтальмозавров, некоторые из которых сейчас выделяются в отдельные рода. Так, О. periallus из формации Лос Моллес (байосский ярус Аргентины, 171,6—168,4 млн лет назад) был отнесён к роду моллезавров (Mollesaurus periallus). Описанный в 1993 году О. chrisorum в 2010 году выделен в отдельный род артроптеригиев (Arthropterygius).

Рода Paraophthalmosaurus и Undorosaurus, известные по находкам из Саратовской, Ульяновской и Московской областей, признавались синонимичными к офтальмозавру, но в 2014 году исследователи обосновали их самостоятельность.

В массовой культуре 
 Офтальмозавры появились в третьем эпизоде телесериала ВВС «Прогулки с динозаврами», где рассказывалось о жизни их детёнышей.
 Офтальмозавр с именем Мо был представлен в мультфильме «Земля до начала времён 9: Путешествие к Большой Воде».
 Офтальмозавр был показан в фильме «Морские динозавры: Путешествие в доисторический мир».

Примечания

Литература 
 On the pectoral arch and fore limb of Ophthalmosaurus, a new ichthyosaurian genus from the Oxford Clay. — Quarterly Journal of the Geological Society of London 30:696-707. — H. G. Seeley — 1874.
 The osteology and taxonomy of the fossil reptile Ophthalmosaurus. — Proceedings of the Zoological Society of London 126(3):403-448. — R. M. Appleby — 1956.
 Первый открытый ихтиозавр офтальмозавр в киммеридже СССР. — Палеонтологический журнал 112—114. — В. М. Ефимов — 1991.
 On a new genus of ichthyosaurs from the Lower Volgian substage of the Saratov, Volga Region. — Paleontological Journal 21(1):87-91. — M. S. Arkhangelsky — 1997.
 Ихтиозавр нового рода Yasykovia из верхнеюрских слоёв Европейской России. — Палеонтологический журнал 1:92-100 — В. М. Ефимов — 1999.
 Морские рептилии мезозоя Саратовского Поволжья, их стратиграфическое и биономическое значение — 04.00.09
 The first definite record of a Valanginian ichthyosaur and its implications on the evolution of post-Liassic Ichthyosauria. — Cretaceous Research 32 (2): 155–163. — V. Fischer, A. Clement, M. Guiomar & P. Godefroit — 2011.
 A new Barremian (Early Cretaceous) ichthyosaur from western Russia. — Journal of Vertebrate Paleontology 31 (5): 1010–1025. — Valentin Fischer, Edwige Masure, Maxim S. Arkhangelsky & Pascal Godefroit — 2011.
 New Ophthalmosaurid Ichthyosaur from the European Lower Cretaceous Demonstrate Extensive Ichthyosaur Survival across the Jurassic–Cretaceous Boundary. — PLoS ONE 7 (1): e29234. — Valentin Fischer, Michael W. Maisch, Darren Naish, Ralf Kosma, Jeff Liston, Ulrich Joger, Fritz J. Krьger, Judith Pardo Pйrez, Jessica Tainsh & Robert M. Appleby — 2012.

Ссылки 
 Prehistoric Wildlife.com — Ophthalmosaurus 
 New Ophthalmosaurid Ichthyosaurs from the European Lower Cretaceous Demonstrate Extensive Ichthyosaur Survival across the Jurassic–Cretaceous Boundary

Ихтиозавры юрского периода
Офтальмозавриды
Фоссилии из юрских отложений Аргентины